|-
| 27101 Wenyucao||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27102 Emilychen||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27103 Sungwoncho||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27104) 1998 VH18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27105 Clarkben||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27106 Jongoldman||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27107 Michelleabi||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27108 Bryanhe||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27109) 1998 VV32||||15 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27110) 1998 VX33||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27111) 1998 VV34||||12 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (27112) 1998 VC35||||12 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (27113) 1998 VY54||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27114 Лукашевич (Lukasiewicz)||||19 листопада 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27115) 1998 WG3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27116) 1998 WL3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27117) 1998 WQ3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27118) 1998 WD8||||25 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27119) 1998 WH8||||25 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27120 Ізабельгокінс (Isabelhawkins)||||28 листопада 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| 27121 Joardar||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27122) 1998 WY13||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27123 Matthewlam||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27124) 1998 WA20||||29 листопада 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 27125 Siyilee||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27126 Bonnielei||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27127) 1998 WB24||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27128) 1998 WB25||||28 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27129) 1998 XN1||||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 27130 Діпаола (Dipaola)||||8 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (27131) 1998 XU3||||9 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27132 Єжек (Jezek)||||11 грудня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| (27133) 1998 XQ9||||14 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27134) 1998 XO11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27135) 1998 XB12||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27136) 1998 XJ16||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27137) 1998 XP27||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27138) 1998 XU42||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27139) 1998 XX46||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27140) 1998 XW49||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27141 Krystleleung||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27142) 1998 XG61||||13 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27143) 1998 XK63||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27144) 1998 XN74||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27145) 1998 XC94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27146) 1998 YL1||||16 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27147) 1998 YE2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27148) 1998 YT2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27149) 1998 YN3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27150 Аннасанте (Annasante)||||16 грудня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (27151) 1998 YT3||||17 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27152) 1998 YN5||||21 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27153) 1998 YO5||||21 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27154) 1998 YG7||||22 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27155) 1998 YM16||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27156) 1998 YK22||||21 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27157) 1998 YK27||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27158) 1998 YZ29||||27 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27159) 1999 AA2||||6 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27160) 1999 AQ4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27161) 1999 AR4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27162) 1999 AM6||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27163) 1999 AA7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27164) 1999 AH7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27165) 1999 AM7||||10 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27166) 1999 AN20||||12 січня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (27167) 1999 AH21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27168) 1999 AN21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27169) 1999 AS23||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27170) 1999 AN30||||14 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27171) 1999 AD33||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27172) 1999 AN34||||15 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27173) 1999 BM1||||18 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (27174) 1999 BB2||||19 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (27175) 1999 BS2||||18 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27176) 1999 BR3||||19 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27177) 1999 BU3||||19 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27178) 1999 BT6||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (27179) 1999 BJ10||||23 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27180) 1999 CM1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27181) 1999 CX1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27182) 1999 CL3||||8 лютого 1999||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (27183) 1999 CF4||||10 лютого 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (27184) 1999 CX4||||8 лютого 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (27185) 1999 CH37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27186) 1999 CA39||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27187) 1999 CQ40||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27188) 1999 CL46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27189) 1999 CF51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27190) 1999 CW51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27191) 1999 CO54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27192 Selenali||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27193) 1999 CD60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27194 Jonathanli||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27195) 1999 CD61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27196) 1999 CF64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27197 Andrewliu||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27198) 1999 CR66||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27199) 1999 CE67||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27200) 1999 CV69||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

27100